Mercedes-Benz 300 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz 12/55 PS Typ 300 (gebaut 1926–1927), siehe Mercedes-Benz W 03
 Mercedes-Benz 300 SL (gebaut 1951–1952), siehe Mercedes-Benz W 194
 Mercedes-Benz 300 „Adenauer“ (gebaut 1951–1957), siehe Mercedes-Benz W 186
 Mercedes-Benz 300 S (gebaut 1952–1957), siehe Mercedes-Benz W 188
 Mercedes-Benz 300 SLR (gebaut 1953–1955), siehe Mercedes-Benz W 196#Sportwagen Mercedes-Benz 300 SLR
 Mercedes-Benz 300 SL (gebaut 1954–1963), siehe Mercedes-Benz W 198
 Mercedes-Benz 300 „Adenauer“ (gebaut 1957–1962), siehe Mercedes-Benz W 189
 Mercedes-Benz 300 SE  (gebaut 1961–1967), siehe Mercedes-Benz W 112
 Mercedes-Benz 300 SE (gebaut 1961–1971), siehe Mercedes-Benz W 111#Coupés und Cabrios
 Mercedes-Benz 300 SE (gebaut 1965–1972), siehe Mercedes-Benz W 108
 Mercedes-Benz 300 SEL (gebaut 1965–1972), siehe Mercedes-Benz W 109
 Mercedes-Benz 300 D / 300 TD Turbodiesel (gebaut 1976–1985), siehe Mercedes-Benz Baureihe 123
 Mercedes-Benz 300 SD (gebaut 1978–1980), siehe Mercedes-Benz Baureihe 116#300 SD
 Mercedes-Benz 300 GD/GE / G 300/Diesel/Turbodiesel / G 300 CDI Professional (gebaut 1979–1994, 1997–2001, 2010–2013), siehe Mercedes-Benz G-Klasse
 Mercedes-Benz 300 SD / 300 SE (gebaut 1980–1991), siehe Mercedes-Benz Baureihe 126
 Mercedes-Benz 300 E/TE/CE / 300 Diesel/T / 300 Turbodiesel/T / 300 D/TD Turbo (gebaut 1984–1996), siehe Mercedes-Benz Baureihe 124
 Mercedes-Benz 300 SL (gebaut 1989–1993), siehe Mercedes-Benz R 129
 Mercedes-Benz 300 SD Turbo / 300 SE 2.8 / 300 SE (gebaut 1991–1993), siehe Mercedes-Benz Baureihe 140
 Mercedes-Benz E 300 Diesel/Turbodiesel (gebaut 1995–1999), siehe Mercedes-Benz Baureihe 210
 Mercedes-Benz E 300 CDI BlueTEC (gebaut 2006–2009), siehe Mercedes-Benz Baureihe 211
 Mercedes-Benz S 300 L (gebaut 2006–2013), siehe Mercedes-Benz Baureihe 221
 Mercedes-Benz ML 300 CDI BlueEFFICIENCY (gebaut 2009–2011), siehe Mercedes-Benz W 164
 Mercedes-Benz SLK 300 (gebaut 2009–2011), siehe Mercedes-Benz R 171
 Mercedes-Benz SL 300 (gebaut 2009–2011), siehe Mercedes-Benz R 230
 Mercedes-Benz C 300 / C 300 CDI (gebaut 2009–2014), siehe Mercedes-Benz Baureihe 204
 Mercedes-Benz R 300 / R 300 CDI (gebaut 2009–2014), siehe Mercedes-Benz Baureihe 251
 Mercedes-Benz E 300 / E 300 BlueTEC/Hybrid / E 300 CDI BlueEFFICIENCY (gebaut 2010–2016), siehe Mercedes-Benz Baureihe 212
 Mercedes-Benz ML 300 (gebaut 2012–2015), siehe Mercedes-Benz W 166
 Mercedes-Benz S 300 h (gebaut 2014–2017), siehe Mercedes-Benz Baureihe 222
 Mercedes-Benz C 300 / C 300 d / C 300 h (gebaut seit 2014), siehe Mercedes-Benz Baureihe 205
 Mercedes-Benz SLC 300 (gebaut seit 2015), siehe Mercedes-Benz R 172
 Mercedes-Benz E 300 / E 300 d/de (gebaut seit 2016), siehe Mercedes-Benz Baureihe 213
 Mercedes-Benz GLC 300 (gebaut seit 2016), siehe Mercedes-Benz X 253
 Mercedes-Benz GLC 300 Coupé (gebaut seit 2016), siehe Mercedes-Benz C 253
 Mercedes-Benz GLE 300 d (gebaut seit 2018), siehe Mercedes-Benz V 167